Фердинанд III:
 Фердинанд III (король Кастилии) (1199—1252) — король Кастилии
 Фердинанд III (император Священной Римской империи) (1608—1657) — император Священной Римской империи
 Фердинанд III (великий герцог Тосканский) (1769—1824) — великий герцог Тосканы
 Фердинанд III (1751—1825) — король Сицилии.